O’Mahony oder O’Mahoney, kurz Mahony oder Mahoney, ist ein irischer Familienname, der von dem irischen Namen Ó Mathghamhna bzw. Uí Mathgamhna abgeleitet wurde, der gelegentlich auch in der moderneren Fassung O’Mahúna verwendet wird.

Geschichte 
Die nach Mathgamhna benannte Familie der Uí Mathgamhna herrschte über Cenél mBéicce und sah sich daher als Nachfahren von Bécc († 661), einem direkten Nachkommen von Áed Ualgarb, der das Geschlecht der Cenél nÁeda begründete. Mathgamhna war zudem mütterlicherseits ein Enkel von Brian Boru und gehörte mit zu denjenigen, die 1014 in der Schlacht von Clontarf fielen. Das Territorium der Cenél mBéicce entsprach in etwa der späteren Barony Kinalmeaky in County Cork, etwa nordwestlich von Bandon. Die Uí Mathgamhna wurden im Jahr 1161 in den Annalen von Inisfallen erwähnt.

Namensträger

Form O’Mahony 
 Daniel O’Mahony (* 1973), britischer Autor irischer Abstammung
 Darragh O’Mahony (* 1972), irischer Sportler, Spieler der Rugby Union

 Duncan O’Mahony (* 1976), kanadischer Sportler irischer Abstammung, Spieler der Canadian Football League (CFL)
 Florence O’Mahony (* 1946), irischer Politiker und Lobbyist

 Peter O’Mahony (* 1989), irischer Rugby-Union-Spieler
 Pierce Charles de Lacy O’Mahony (1850–1930), irischer Politiker und Philanthrop
 Seán O’Mahony (1864–1934), irischer Politiker
 Thomas O’Mahony († 1924), irischer Politiker

Form O’Mahoney 
 Bernard O’Mahoney (* 1960), britischer Kriminalautor irischer Abstammung
 Eugene O’Mahoney (1899–1951), irischer Insektenkundler (Etymologe) und Museumskurator des Irischen Nationalmuseums
 Joseph C. O’Mahoney (1884–1962), US-amerikanischer Senator des US-Bundesstaates Wyoming

Form Mahony 
 Bertha Mahony (1882–1969), auch Bertha Mahony Miller, US-amerikanische Verlegerin
 Bill Mahony (* 1949), kanadischer Schwimmer
 Daniel James Mahony (1878–1944), australischer Geologe und Petrologe
 Dennis Mahony (1821–1879), US-amerikanischer Zeitungsverleger irischer Abstammung
 Dominic Mahony (* 1964), britischer Pentathlet
 Francis Sylvester Mahony (1804–1866), auch Father Prout, irischer Humorist und Journalist
 Frank P. Mahony geboren als Francis Mahony (1862–1916), australischer Künstler
 Harold Mahony (1867–1905), irischer Tennisspieler
 John Keefer Mahony (1911–1990), kanadischer Soldat und Träger des Victoria-Kreuzes
 Marion Mahony Griffin (1871–1961), US-amerikanische Architektin und Künstlerin
 Michael Joseph Mahony (* 1951), australischer Biologe
 Roger Michael Mahony (* 1936), US-amerikanischer Kardinal der Römisch-katholischen Kirche

Form Mahoney 
 Ann Mahoney (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin 
 Balls Mahoney (1972–2016), US-amerikanischer Wrestler
 Charles Mahoney (auch Charles Meehan; um 1639–1679), irischer Franziskaner
 Chris Mahoney (* 1959), britischer Ruderer
 Cynthia L. Mahoney (auch Schwester Cindy Mahoney; 1951–2006), US-amerikanische Nonne

 Emmanuel Mahoney († 1980), gambischer Paramilitär
 Florence Mahoney (* 1929), gambische Historikerin
 George Perry Mahoney (1901–1989), US-amerikanischer Politiker
 Hannah Mahoney (1884–1974), gambische Politikerin
 Ike Mahoney (1901–1961), US-amerikanischer American-Football-Spieler

 Jeremiah Mahoney (1840–1902), US-amerikanischer Soldat
 Jeremiah T. Mahoney (1878–1970), US-amerikanischer Richter, Anwalt, Sportler und Sportfunktionär
 Jim Mahoney (* 1934), US-amerikanischer Baseballspieler
 Joan Mahoney (* 1943), US-amerikanische Rechtsgelehrte
 Jock Mahoney (1919–1989), US-amerikanischer Schauspieler

 Louis Mahoney (1938–2020), britischer Schauspieler
 Mallory James Mahoney (* 2005), US-amerikanische Schauspielerin

 Margie Mahoney (* 1952), US-amerikanische Skilangläuferin
 Martin Mahoney (1915–1969), US-amerikanischer Friedensrichter
 Mary Eliza Mahoney (1845–1926), US-amerikanische Krankenschwester
 Maureen Mahoney (* 1954), US-amerikanische Juristin
 Michael S. Mahoney (1939–2008), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Mike Mahoney (* 1972), US-amerikanischer Baseballspieler
 Patrick Mahoney (1827–1857), irischer Soldat
 Patrick Morgan Mahoney (1929–2012), kanadischer Politiker und Jurist
 Paul Mahoney (* 1946), britischer Richter
 Paul G. Mahoney (* 1959), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Peter P. Mahoney (1848–1889), US-amerikanischer Politiker

 Rosemary Mahoney (1961), US-amerikanische Autorin
 Steve Mahoney (* 1947), kanadischer Politiker
 Suzanne Marie Mahoney, Geburtsname von Suzanne Somers (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin
 Tim Mahoney (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Walter J. Mahoney (1908–1982), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker

Siehe auch 
 Mount Mahony, Berg im Viktorialand, Antarktika

Anmerkungen

Weblinks 
 Famille O'Mahony bei GeneaWiki (Französische Sprache)

Familienname